Война на истощение:
 Война на истощение — одна из военных тактик, состоящая в ослаблении противника путём постоянной атаки или угрозы.
 Война на истощение — война малой интенсивности между Египтом и Израилем в 1967—1970 годах.